Adolphe Louis Donnadieu (1840–1911), naturaliste et photographe français
 Bernard-Pierre Donnadieu (1949-2010), acteur français
 Frédéric Donnadieu (1843-1899), historien, poète et érudit occitan
 Gabriel Donnadieu (1777-1849), général français
 Ingrid Donnadieu (née en 1983), actrice française spécialisée dans le doublage
 Jeanne Donnadieu (1864-1941), peintre française
 Louis Donnadieu (né en 1930), homme politique et député français 
Lucien Donnadieu (1919-1989), haut fonctionnaire français 
 Marguerite Donnadieu, nom de naissance de Marguerite Duras (1914-1996), écrivaine et cinéaste française
 Pascal Donnadieu (1964-), entraîneur français de basket-ball
 Rémy André Serge Donnadieu (né en 1962), photographe, auteur, illustrateur français